Колтта-саамский язык () — один из саамских языков.

На колтта-саамском языке говорит около 400 граждан Финляндии — в основном, в Севеттиярви. Примерно 20—30 носителей нотозерского диалекта (Njuõʹttjäuʹrr) живёт в России в районе села Ловозеро. На колтта-саами раньше говорили в районе Нейден в Норвегии, однако сейчас носителей языка там не осталось.

Лингвогеография

Ареал и численность 

По информации, озвученной на конференции «История и современное положение саамов-скольтов», прошедшей 18 октября 2011 года в Мурманске, общее число скольтов составляет около 1000 человек: 600 — в Финляндии, 250 — в России, 150 — в Норвегии. По другой информации, число скольтов в Финляндии составляет 500 человек, в России — 400 человек.

На колтта-саамском языке могут в той или иной степени говорить лишь около 400 человек в Финляндии (язык общения финских колттов — в значительной степени финский) и около 20 человек в России. Российские саамы говорят на так называемом нотозерском диалекте колтта-саамского языка. Среди колттов Норвегии носителей языка уже не осталось.

До Второй мировой войны на колтта-саамском говорили в четырёх деревнях в районе Печенги, в том числе в Петсамо (Печенге) и Суоникюля. Перед передачей этой территории Советскому Союзу саамское население было эвакуировано в деревни Инари, Севеттиярви и Неллим в общине (коммуне) Инари.

Социолингвистические сведения 
В Финляндии колтта-саамский язык подпадает под действие параграфа 17 действующей Конституции этой страны, согласно которому саамское население имеет право на сохранение и развитие своего языка и своей культуры. В этом же параграфе Конституции закреплено право саамов пользоваться своим родным языком в органах власти, в том числе в делопроизводстве. Колтта-саамский является одним из четырёх официальных языков общины (коммуны) Инари. В начальных школах ведётся обучение языку — и как родному, и как иностранному. Несмотря на это, лишь незначительная часть молодёжи продолжает учить и активно использовать язык. Угроза исчезновения колтта-саамского языка представляется даже большей, чем инари-саамского в той же общине, хотя число носителей примерно одинаково.

Подобно инари-саамскому, колтта-саамский недавно породил новое явление, а именно использование его в рок-музыке. Рок-певица Тиина Санила издала в настоящее время два CD на колтта-саамском.

28 марта 2012 года лишь один выпускник последних классов гимназии писал сочинение на колтта-саамском языке (в качестве родного) для поступления в высшие учебные заведения Финляндии.

По мнению министра юстиции Финляндии Анны-Майи Хенрикссон, высказанному в сентябре 2011 года, саамские языки в Финляндии находятся под угрозой исчезновения. Аналогичного мнения по этой проблеме придерживается Саамский парламент Финляндии, представители которого считают усилия государства по сохранению саамских языков недостаточными, отмечают нехватку кадровых и материальных ресурсов, в том числе учебно-методических материалов.

В настоящее время (2011) в Финляндии во многих детских садах и школах Саамского региона для изучения саамских языков используется методика «языковых гнёзд». Общая идея этой системы заключается в том, что и обучение, и общение детей между собой и с преподавателями проходят в условиях полного языкового погружения в изучаемый язык. В дошкольных учреждениях Саамского региона, в которых применяется эта система, дети говорят только по-саамски. В колтта-саамских школах в нулевых, первых и вторых классах школы образование также ведётся только на саамских языках, затем, постепенно, некоторые предметы начинают преподавать на финском языке; в шестом классе число предметов на финском достигает примерно половины от их общего числа; однако, в целом, с преподаванием предметов на этом языке имеются существенные трудности, поскольку не хватает преподавателей и учебных материалов.

Письменность

Кириллица 

Первой книгой на колтта-саамском языке был перевод Евангелия от Матфея, изданный в 1884 году русским православным священником Константином Прокопьевичем Щеколдиным. Щеколдин также издал колтта-саамский букварь. Другие печатные тексты на колтта-саамском языке, изданные на основе кириллицы, неизвестны.

Латиница 
Современная письменность колтта-саамского языка была разработана на латинической основе в 1971 году, а в 1973 году получила статус официальной.

В колтта-саамском языке используется расширенный латинский алфавит:

Буквы Q/q, W/w, X/x, Y/y и Ö/ö используются только в заимствованиях.

Перед удвоенными согласными появляется краткое оглушение или h, однако на письме оно не обозначается (например, joʹkke «к реке» произносится [jo̟hk̟k̟e]). Вставные гласные не являются фонематическими или слоговыми, и поэтому не пишутся (mieʹll [miellɘ̯] «песчаная отмель» и mielle [mielle] «на ум»)

Колтта-саамский алфавит на латинской основе в транскрипции МФА:

Лингвистическая характеристика

Фонология 
Характерными чертами колтта-саамского языка являются очень сложная система гласных и супрасегментное противопоставление непалатализованных и палатализованных слогов. Палатализованные слоги обозначаются «мягким знаком» — отдельно стоящим ударением.

Гласные 
Система гласных фонем представлена ниже. Буквенные соответствия даны в скобках.

Примечания:
 Различие между  и  в стандартной орфографии не учитывается, оба звука пишутся как e.
  произносится как эстонское õ.

Все гласные могут быть долгими и краткими. Долгие и краткие гласные противопоставлены фонологически — leʹtt «сосуд» и leeʹtt «сосуды».

Гласные могут сочетаться, давая 12 дифтонгов:

Все дифтонги могут быть долгими и краткими, хотя долгота на письме не обозначается. Краткие дифтонги отличаются от долгих по долготе и месту ударения: в кратких дифтонгах под ударением находится вторая составляющая, а в долгих ударение падает на первую.

Согласные 
Набор согласных представлен ниже. Их буквенные соответствия показаны в скобках:

1Глухие взрывные согласные и аффрикаты после гласных и сонорных согласных произносятся преаспирированно.

²Звонкие взрывные и аффрикаты обычно озвончаются незначительно.

³ в начальной позиции является аллофоном [h].

Согласные могут быть краткими и долгими (удвоенными) как в середине, так и в конце слов. Это явление чрезвычайно распространено. Долгота согласных имеет смыслоразличительное значение также в сочетаниях согласных, например:
 kuõskkâd «трогать» : kuõskâm «я трогаю».

Просодия 
Палатализация влияет на произношение всего слога. На письме палатализованный слог обозначается отдельно стоящим ударением между ударной гласной и следующей согласной, например:
 vääʹrr «гора, холм» (есть супрасегментарная палатализация);
 väärr «путешествие» (нет супрасегментарной палатализации).

Супрасегментарная палатализация имеет три различных фонетических эффекта:
 Ударная гласная в палатализованном слоге произносится как слегка более передняя.
 Когда присутствует супрасегментарная палатализация, последующие согласные или сочетания согласных произносятся слегка смягчённо. Следует отметить, что супрасегментарная палатализация не зависит от сегментарной палатализации: изначально мягкие согласные, например палатальный глайд /j/ и носовая палатализованная /ń/ (пишется <nj>) могут присутствовать во всех типах слогов.
 Если слово односложно и оканчивается на согласную, после неё появляется слабая гласная. Она ближе к e- в палатализованных слогах, и к а- в непалатализованных.

Ударение 
В колтта-саамском языке существует четыре разных типа ударения: первичное, вторичное, третичное и нулевое. Ударение фиксированное и обычно падает на первый слог.

Первый слог любого слова, как правило, получает первичное ударение. В словах, состоящих из двух и более слогов, последний слог получает лёгкое (третичное) ударение, а оставшиеся слоги имеют промежуточное по силе вторичное ударение.

В словах, имеющих более одного слога, эта система нарушается в единственном числе абессива и комитатива. В этом случае суффиксы имеют третичное ударение, а предпоследний слог также получает третичное (а не вторичное) ударение.

Нулевое ударение имеется в союзах, послелогах, частицах и односложных местоимениях.

Морфология 
Колтта-саамский язык является синтетическим с высокой степенью флексии и разделяет многие черты, свойственные другим уральским языкам. Однако, в отличие от многих других уральских языков, он не является типичным агглютинирующим языком, а развил фузию, также как, например, эстонский. Поэтому падежи и другие грамматические формы обозначаются не только использованием суффиксов, но и модификацией корня. Многие суффиксы в колтта-саамском языке являются гибридными морфемами, выражающими одновременно несколько грамматических категорий.

Падежи 
В колтта-саамском имеется 9 падежей, при этом родительный и винительный часто совпадают.

Как и в других уральских языках, именительный падеж не имеет специальных показателей и означает подлежащее или сказуемое. Именительный падеж множественного числа не обозначается, и часто совпадает с родительным падежом единственного числа.

Родительный падеж единственного числа выглядит как именительный падеж множественного числа. Родительный падеж множественного числа образуется добавлением -i. Родительный падеж используется:
 для обозначения обладания (Tuʹst lij muu ǩeʹrjj. «У тебя моя книга»);
 для обозначения числа, если число находится между 2 и 6 (Sieʹzzest lij kuõʹhtt põõrt «У сестры моего отца два дома»);
 с предлогами (rääi + [GEN]: «около или за чем-либо»);
 с большинством послелогов (Sij mõʹnne ääkkäd årra «Они пошли к твоей бабушке»).

Родительный падеж сейчас часто используется вместо партитива.

Винительный падеж является падежом прямого дополнения и в единственном числе не обозначается. Во множественном числе он образуется добавлением -d, перед окончанием множественного числа -i, и выглядит как иллатив множественного числа. Винительный падеж также используется для обозначения некоторых определений, например obb tääʹlv («всю зиму»).

Местный падеж единственного числа образуется добавлением суффикса -st, а множественного -n. Этот падеж используется для обозначения:
 местонахождения (Kuäʹđest lij ǩeʹrjj «Книга в типи»);
 происхождения (Niõđ puõʹtte domoi Čeʹvetjääuʹrest «Девочки из Севеттиярви»);
 владельца (Suʹst lij čâustõk «У него (неё) есть аркан»);
 с некоторыми глаголами («спросить у кого-то что-либо» — kõõččâd [+loc]).

Иллатив образуется тремя различными суффиксами в единственном числе: -a, -e и -u. Множественное число иллатива образуется добавлением -d перед показателем множественого числа -i, и совпадает с винительным падежом множественного числа. Используется для обозначения:
 направления движения;
 получателя предмета;
 непрямого дополнения.

Комитатив единственного числа образуется добавлением -in, множественного — -vuiʹm. Комитатив используется для указания, с кем или чем происходит действие:
 Njääʹlm sekstet leeiʹnin «Я вытер рот куском ткани»;
  Vuõʹlğğem paaʹrnivuiʹm ceerkvest «Я вышел из церкви с детьми»;
 Vuõʹlğğem vueʹbbinan ceerkvest «Я вышел из церкви с сестрой».

Для образования комитатива единственного числа, в качестве корня используется форма родительного падежа единственного числа слова, к которой прибавляется -in. Для образования комитатива множественного числа к корню родительного падежа множественного числа добавляется -vuiʹm.

Показателем абессива как в единственном, так и во множественном числе является -tää, всегда получающее третичное ударение:
 Vuõʹlğğem paaʹrnitää ceerkvest «Я вышел из церкви без детей»;
 Sij mõʹnne niõđtää põʹrtte «Они пошли в дом без девочки»;
 Sij mõʹnne niõđitää põʹrtte «Они пошли в дом без девочек».

Двойственное число изобразительного падежа всё ещё используется в местоимениях, однако перестало использоваться с существительными. Этот падеж не имеет формы множественного числа.

Партитив используется в единственном числе и всегда может быть заменён родительным падежом. Признаком партитива является -d.

Он появляется:
 после чисел больше 6: kääuʹc čâustõkkâd «шесть арканов» (может заменяться на kääʹuc čâustõõǥǥ);
 перед некоторыми послелогами: kuäʹtted vuâstta: «напротив типи» (может заменяться на kuä'đ vuâstta);
 может употребляться в сравнениях для указания, с чем сравнивается предмет: Kåʹlled pueʹrab «лучше, чем золото», однако более часто используется форма pueʹrab ko kåʹll.

Местоимения 
Личные местоимения имеют три числа — единственное, двойственное и множественное. В таблице показаны личные местоимения в именительном и родительном (винительном) падежах:

В следующей таблице представлено склонение личного местоимения третьего лица:

Глаголы 
Глаголы в колтта-саамском имеют четыре лица, пять наклонений, три числа, четыре времени:
 четыре лица: первое, второе, третье и четвёртое (неопределённое);
 пять наклонений: изъявительное, повелительное (Pueʹtted sõrgg domoi! «Скорей возвращайся домой!»), условное, потенциальное и оптативное;
 три числа: единственное, двойственное и множественное;
 два простых времени:
 прошедшее (Puõʹttem škoouʹle jåhtta «Я вчера ходил в школу»)
 непрошедшее (Evvan puätt muu årra täʹbb «Эвван сегодня придёт ко мне домой»)
 два сложных времени: перфект и давнопрошедшее время.

Отглагольные существительные 
Глаголы в сколт-саамском языке имеют 6 именных форм: инфинитив, герундий, активное причастие, абессив, причастие настоящего времени и причастие прошедшего времени.

Отрицательные глаголы 
В колтта-саамском, как и в других саамских языках, а также в финском и эстонском, существуют отрицательные глаголы. В колтта-саамском они спрягаются по наклонениям (изъявительное, повелительное и оптативное), лицам (первое, второе, третье и четвёртое) и числам (единственное, двойственное и множественное).

     Ind. pres.                Imperative         Optative
     sg.      du/pl.           sg.    du/pl.       sg.    du/pl.                        
 1   jiõm     jeäʹp         1  -      -         1  ?      jeällap   
     jim      jep               
 2   jiõk     jeäʹped       2  jieʹl  jieʹlled  2  jieʹl  jieʹlled
     jik      jeʹped           jeʹl   jeʹlled      jeʹl   jeʹlled
 3   ij       jiâ, jeä, jie 3  -      -         3  jeälas jeällaz
 4       jeäʹt
              
Следует отметить, что ij + leat обычно пишется как iʹlla, iʹlleäkku, iʹllää или iʹllä, а ij + leat обычно пишется как jeäʹla или jeäʹlä.

В отличие от других саамских языков, в колтта-саамском утрачены отдельные формы для двойственного и множественного числа отрицательных глаголов. Для этих времён используется форма множественного числа.

Современное состояние языка 
В 2019 году в список ста наиболее влиятельных женщин мира по версии BBC была включена  — журналистка саамской редакции финской государственной телерадиокомпании Yle, одна из двух журналистов во всём мире, которые являются носителями колтта-саамского языка. По данным Yle, носителей этого языка в мире насчитывается около трёхсот человек.

Примечания

Литература 
 Feist, Tim: A grammar of Skolt Saami. Manchester, 2010.
 Ingold, Tim. The Skolt Lapps today (1976). Cambridge: Cambridge University Press.
 Korhonen, Mikko. Mosnikoff, Jouni. Sammallahti, Pekka. Koltansaamen opas. Castreanumin toimitteita, Helsinki 1973.
 Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Онлайн-версия
 Mosnikoff, Jouni and Pekka Sammallahti. Uʹcc sääm-lääʹdd sääʹnnǩeârjaž = Pieni koltansaame-suomi sanakirja. Jorgaleaddji 1988.
 Mosnikoff, Jouni and Pekka Sammallahti. Suomi-koltansaame sanakirja = Lääʹdd-sääʹm säävnnǩeʹrjj. Ohcejohka : Girjegiisá 1991.
 Moshnikoff, Satu. Muu vuõssmõs sääʹmǩeʹrjj 1987.
 Saarinen, Tuija; Suhonen, Seppo. Koltat, karjalaiset ja setukaiset, Snellman-Instituutti, 1995. ISBN 951-842-167-6

Ссылки 

 Sámi Language Act
 Названия птиц региона Сампи на разных языках, включая колтта-саамский и английский
 Музей истории колтта-саами в Финляндии
 Научные статьи о колтта-саами
 Эркки Лимисалми говорит на колтта-саами (mp3)

Саамские языки
Языки Финляндии
Языки России
Вымирающие языки